|-
| 39501 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || 
|-
| 39502 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39503 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39504 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39505 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39506 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39507 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39508 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 39509 - ||  || 22 octombrie 1981 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 39510 - || 1982 DU || 21 februarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 39511 ||  || 18 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 39512 - ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 39513 ||  || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 39514 - ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 39515 - ||  || 4 decembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 39516 - || 1987 OO || 27 iulie 1987 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 39517 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39518 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39519 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39520 - || 1988 NY || 12 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 39521 - || 1988 PQ || 11 august 1988 || Siding Spring || 
|-
| 39522 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 39523 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39524 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39525 - ||  || 3 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 39526 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39527 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39528 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 39529 - ||  || 3 noiembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39530 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39531 - ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39532 ||  || 27 aprilie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39533 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 39534 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 39535 ||  || 14 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 39536 - ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 39537 - ||  || 12 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 39538 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 39539 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39540 Borchert ||  || 11 aprilie 1991 || Tautenburg || F. Börngen
|-
| 39541 - || 1991 LA || 3 iunie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39542 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39543 Aubriet ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39544 ||  || 7 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 39545 - ||  || 25 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39546 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 39547 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39548 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39549 Casals ||  || 27 februarie 1992 || Tautenburg || F. Börngen
|-
| 39550 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 39551 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39552 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39553 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39554 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39555 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 39556 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39557 Gielgud || 1992 JG || 2 mai 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39558 Kishine || 1992 KC || 24 mai 1992 ||  || T. Seki
|-
| 39559 ||  || 22 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 39560 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 39561 || 1992 QA || 19 august 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39562 - || 1992 QK || 25 august 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 39563 || 1992 RB || 2 septembrie 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39564 Tarsia ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39565 - || 1992 SL || 24 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 39566 Carllewis ||  || 26 septembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 39567 - ||  || 22 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 39568 - ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39569 - ||  || 24 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39570 - ||  || 28 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39571 Pückler ||  || 21 septembrie 1992 || Tautenburg || F. Börngen
|-
| 39572 - ||  || 26 februarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 39573 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 39574 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39575 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39576 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39577 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39578 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39579 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39580 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39581 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39582 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39583 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39584 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39585 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39586 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39587 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39588 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39589 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39590 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 39591 ||  || 15 iunie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 39592 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39593 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39594 - ||  || 15 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 39595 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39596 - ||  || 20 august 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39597 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39598 ||  || 14 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 39599 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 39600 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-